Аббревиатура МКАД может означать:

 Московская кольцевое авто движение 
 Минская кольцевое авто движение 
 Вторая минская кольцевое авто движение 
 Могилёвская кольцевое авто движение

См. также 
 КАД